

Geografia 
 Canada
 Willow Creek No. 26 – distretto municipale della Divisione No. 3, Alberta
 Willow Creek No. 458 – municipalità rurale della Divisione No. 14, Saskatchewan
 Stati Uniti d'America
 Willow Creek – census-designated place della Census Area di Valdez-Cordova, Alaska
 Willow Creek – census-designated place della Contea di Humboldt, California
 Willow Creek – census-designated place della Contea di Gallatin, Montana

Musica 
 Willow Creek – traccia dell'album Over the Next Hill dei Fairport Convention del 2004